Vénus (planeta) —  planeta do sistema solar
 Vênus (mitologia) —  deusa da mitologia romana

Arte

Pinturas e esculturas 
 Vênus ao espelho — pintura de Diego Velázquez
 Vénus de Milo — escultura da Antiguidade
 Estatuetas de Vênus — série de objetos confeccionados pelo homem pré-histórico:
 Vénus de Willendorf — escultura pré-histórica (cerca de 20 mil anos) encontrada na Áustria
 Vênus de Brassempouy — escultura pré-histórica (cerca de 22 mil anos) encontrada na França
 Vênus de Dolní Věstonice — escultura pré-histórica (cerca de 27 mil anos) encontrada na República Checa
 Vénus de Hohle Fels — escultura pré-histórica (cerca de 35 mil anos) encontrada na Alemanha

Música 
 Venus (canção de Lady Gaga)
 Venus (canção de Frankie Avalon)
 Venus (canção de Shocking Blue)
 Vênus (ópera) — ópera do compositor suíço Othmar Schoeck (1922)

Entretenimento 
Minako Aino ou Sailor Venus — personagem do anime/mangá Sailor Moon
Venus (canal de televisão)

Pessoas 
 Venus Williams — tenista estadunidense

Geografia dos Estados Unidos 
 Venus (Texas) — cidade localizada no estado do Texas, nos Estados Unidos
 Venus (Flórida) — cidade localizada no estado da Flórida, nos Estados Unidos

Outros 
 Safo — poetisa grega também conhecida como Vénus de Lesbos
 Saartjie Baartman — apelido dado a Saartjie Baartman, mulher da etnia khoisan conhecida como Vénus Hotentote
 Vênus Atlético Clube — clube de futebol do município brasileiro de Abaetetuba, Pará

Desambiguações de topônimos